Huberty ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Huberty (* 1927), luxemburgischer Sportjournalist und Fernsehmoderator
 James Huberty (1942–1984), US-amerikanischer Amokläufer, siehe Amoklauf von San Ysidro

Siehe auch:
 Huberti